Ольдерогге — немецкая фамилия.


Известные носители 
 Ольдерогге, Владимир Александрович (1873—1931) — русский офицер, участник Гражданской войны, командующий Восточным фронтом РККА.
 Ольдерогге, Дмитрий Алексеевич (1903—1987) — российский африканист.
 Ольдерогге, Иван Васильевич (1789-1855) — участник Отечественной войны 1812 года, генерал-лейтенант артиллерии, комендант артиллерии Кронштадтской крепости. Нумизмат.

Дворянский род 
Ольдерогге (Olderogge) — дворянский род, происходящий из Шлезвиг-Голштинии.

Первым из рода Ольдерогге в Россию по приглашению Петра I прибыл артиллерист Детлеф Георг Ольдерогге (1701-1765), сын голштинского дворянина Якоба Иоганна Ольдерогге, он получил назначение в Рижскую крепость, позже в 1744 году он был назначен казначеем и провиантмейстером города Риги и Рижской крепости.
Большинство представителей этого рода в России являются потомками его сына Генриха Вильгельма (по русским документам Василия Егоровича) фон Ольдерогге (1743-1792) - юриста и надворного советника.

Примечания